Вильянуэва-дель-Конде () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 12,99 км². Население — 188 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 
 

Муниципалитеты Саламанки